

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 10 (België)
 Spoorlijn 10 (Polen)

Metro
 Lijn 10 (metro van Barcelona)
 U10 (Berlijn)
 Lijn 10 (metro van Madrid)
 Parijse metrolijn 10
 Lijn 10 (metro van Shanghai)

Tram
 Tramlijn 10 (Amsterdam)
 Tramlijn 10 (Antwerpen)
 Tramlijn 10 (Gent)
 Tramlijn 10 (Haaglanden)
 Tramlijn 10 (Rotterdam)

Bus
Buslijn 10 (Groningen)
Buslijn 10 (Nijmegen)